La , originaire de Saïs, règne sur l'Égypte antique d'environ 664 à 525 av. J.-C.

Pour clore cette dynastie et le présent arbre afférent, Ahmôsis / Amasis II et son fils et successeur Psammétique III auraient presque pu se prévaloir ou / et être assimilés à une  subséquente, quantième finalement attribué à une dynastie persane conquérante et occupante, voire à une  bis, du fait que ces deux-là ne semblent pas avoir présenté de lien de parenté avec leurs immédiats prédécesseurs au trône mais que le militaire Amasis avait d'abord servi le pharaon Apriès avant de le renverser du pouvoir, contrairement à la  pourtant soudano-éthiopienne / nubienne et évincée aussi par la suivante qui est parvenue à y être raccordée, par mariage notamment (comme visible ci-dessous).

Index égyptologique
XXVIe dynastie égyptienne
26